Cuphead — компьютерная игра в жанре run and gun и платформера, разработанная и изданная канадской командой разработчиков StudioMDHR Entertainment. Анонс игры состоялся в 2013 году, а выход для персональных компьютеров и Xbox One состоялся 29 сентября 2017 года.

Управляя персонажем по имени Чашек, игрок сражается с серией боссов, чтобы вернуть долг дьяволу. Игра была сильно вдохновлена работами аниматоров 1930-х годов, таких как Fleischer Studios Макса Флейшера, и стремилась сохранить их сюрреалистические качества. Cuphead была выпущена на платформе Nintendo Switch 18 апреля 2019 года, а на PlayStation 4 игра была выпущена 28 июля 2020 года.

18 февраля 2022 года состоялась премьера анимационного сериала «Шоу Чашека!» на платформе Netflix.

30 июня 2022 года вышла DLC под названием The Delicious Last Course.

Игровой процесс 

Cuphead — shoot 'em up-игра, основанная на непрерывных боях с боссами. Персонаж игрока, Чашек, проиграл в споре с дьяволом и пытается вернуть долг. Игра имеет вид разветвляющейся последовательности уровней. У Чашека бесконечное число попыток, и он не теряет оружие после смерти. У главного героя игры есть способность парирования различных объектов, закодированных розовым цветом. Успешные парирования заполняют специальный счётчик, который позволяет ему выполнять специальную способность. Уровни доступны через внешний мир в стиле action RPG, который имеет собственные секретные пути. В игре есть кооперативный режим, в котором в сражениях с боссами может участвовать ещё один игрок, управляя вторым персонажем по имени Кружек (, «Человек-Кружка»).

Разработка 
Cuphead — первая игра инди-студии StudioMDHR Entertainment, состоящая из братьев Чада и Джареда Молденхауэра. Дополнительная анимационная работа была сделана Джейком Кларком. Разработка игры началась в 2010 году. Разработчики работали над игрой в своих домах в городах Торонто и Саскачеване. Игра была вдохновлена мультфильмами от Fleischer Studios, Disney, и мультипликаторами Абом Айверксом, Гримом Натвиком и Уиллардом Боуски, и в особенности их самыми «подрывными и сюрреалистическими» элементами. Чад Молденхауэр назвал Fleischer Studios «магнитным севером своего художественного стиля».

Молденхауэры в молодости смотрели мультфильмы 30-х годов, что Чад Молденхауэр описывает как случайность, которая выросла из подаренных им сборников мультфильмов на VHS-кассетах. В итоге они попытались создать игру в стиле Cuphead в 2000 году, но им не хватило ресурсов для продолжения разработки. Братья решили попробовать ещё раз после успеха инди-видеоигры Super Meat Boy, разработанной Team Meat в 2010 году. Персонаж, ставший Капхедом, был вдохновлён японским агитационным фильмом 1936 года, где человек с чашкой вместо головы превращается в танк. Молденхауэры попробовали подражать этой анимации, поскольку она показалась им странной, и она «сразу прилипла». Братья ранее пробовали каппу в шляпе, персонажей с тарелкой или вилкой вместо головы, и в целом перебрали около 150 различных вариантов.

Техника анимации, использованная в разработке Cuphead, аналогична мультипликации 1930-х годов. Чад Молденхауэр, ранее работавший в графическом дизайне, рисовал анимацию и фоны. Он раскрашивал персонажей в Photoshop. Частота кадров является единственным отличием от первоначального процесса. Игровой процесс Cuphead имеет частоту 60 кадров в секунду, в отличие от 24 кадров/сек мультипликации 30-х годов. Чад Молденхауэр рассказал, что видел свой процесс с присущими ему несовершенствами как реакцию на перфекционизм современного пиксельного искусства. Джаред Молденхауэр работал над другими аспектами игры, хотя они вместе обсуждали дизайн геймплея. Их студия наняла румынского разработчика, аниматора из Бруклина и джазового музыканта из Онтарио для проекта. Они стремились использовать процессы производства мультфильмов того временного периода, как если бы команда развивалась в ту эпоху.

Молденхауэры описали Cuphead как сложную «ретро-игру», в которой основное внимание уделяется геймплею, нежели сюжету. Сайт Kill Screen описал разработчиков как «одержимыми» простыми и рутинными принципами анимации. Во время разработки они внесли множество изменений во многие элементы игрового процесса, в том числе в то, как персонаж ведёт себя на краях платформ и как долго игроки неуязвимы после получения урона. Они планировали несколько различных уровней сложности и решили отказаться от типичного сюжета вида «дева в беде», выбрав тот, где Капхед постоянно создаёт проблемы самому себе. Разработчики планировали превзойти Мировой рекорд Гиннесса за количество битв c боссами в игре жанра run-and-gun, имея более 30 боссов в игре, в то время как предыдущий рекорд был поставлен с 25.

Хотя игра была показана во время пресс-конференции Xbox на Electronic Entertainment Expo 2014, и получила одобрение аудитории, игра Cuphead не была доступна для пробы на выставке. По состоянию на июль 2014 года завершённость игры оценивалась на 40 процентов. Ожидается, что Cuphead будет расширяться путём выпуска дополнений с 10-15 боссами каждое, подобно тому, как игра Sonic & Knuckles дополнила серию Sonic. Игра Cuphead была выпущена 29 сентября 2017 года на Windows и Xbox One с потенциалом к выходу более поздних версий на macOS и Linux. Изначально Cuphead являлся эксклюзивом для Xbox, но в апреле 2019 года игра была выпущена для Nintendo Switch, а летом 2020 года — для PlayStation 4. Игра была разработана на движке Unity. 26 сентября игра вышла на Tesla Arcade, где в неё можно сыграть с помощью USB-контроллера.

Оценки и мнения 

Cuphead получил «в целом положительный» приём, согласно анализу агрегатора Metacritic.

Бен Кучера из Polygon написал, что Cuphead было одним из пяти самых интересных открытий на пресс-конференции Microsoft на E3 2014, хоть он и мало знал об игре, помимо её эстетики. Он сказал, что игра «сразу выделяется» и что все в пресс-центре бурно отреагировали на трейлер. Cuphead выиграл награду «Лучшая игра для Xbox One» от IGN на E3 2015.

Игра также была отмечена трудностью несколькими средствами массовой информации. Бретт Македонски из Destructoid приветствовал высокую сложность, которую он отметил как «жёсткую, но справедливую». Основываясь на «исчерпывающем» распознавании образов, он сказал, что в конечном итоге он полагался на мышечную память, а не на реакцию. Он считает, что структурирование игры вокруг битв с боссами было хорошо выполнено, и что каждое столкновение с боссами имело «разные, особые и запоминающиеся» черты. Похвалив эстетику 1930-х годов как сплочённую, Македонски обнаружил, что саундтрек, основанный на джазе, «похож на сказочный». Рэй Карсилло в Electronic Gaming Monthly отметил, что несмотря на 188 смертей в своём прохождении, он не чувствовал разочарования от сложности игры, и был мотивирован к повторным попыткам вновь и вновь. Карсилло похвалил «великолепные» рисованные визуальные эффекты, утверждая, что единственное, что превзошло визуальные эффекты — это геймплей, который, по его словам, вышел «за рамки распознавания образов». Питер Браун из GameSpot предположил, что борьба с врагами произвела невероятные впечатления. Он описал эстетику мультфильма как очаровательную, добавив, что она вливала в игру «цвет и выражение». Кроме того, он видел Cuphead как «настоящее воссоздание» ручной анимации тех времён. Браун также наслаждался тем, как быстрое время загрузки оказалось полезным для тактики проб и ошибок.

Лукас Салливан в GamesRadar написал, что Cuphead «стоит в ряду с лучшими 2D-шутерами всех времён», и согласился с тем что, геймплей требует от игрока терпеливого разбора поведения противников для достижения успеха, и игроки будут вознаграждены за такие старания десятикратно. Салливан назвал анимацию восхитительной, отметив богатство деталей, присутствующих в акварельных фоновых рисунках, и сказал, что это хорошо сочетается с геймплеем. Как и Карсилло, Салливан утверждал, что он не был расстроен сложностью игры. Бен-Бэнк из «Giant Bomb» заметил, что игра дала ему одно из самых приятных впечатлений от видеоигр, сославшись на сочетание «жестокого» платформинга и «исключительно хорошо реализованного» стиля. В статье для IGN Джо Скребельс объявил каждую сцену «шедевром» и похвалил звуковую работу, отметив что она «идеально сочетается» с атмосферой игры. Битвы считались самой креативной частью игры и отсутствие показателей здоровья для врагов стало одной из «умных» и «самых дьявольских» особенностей игры. Подобно Брауну и Салливану, Скребельс считал битвы захватывающими, а также «одной из самых сильных сторон Cuphead». Крис Шиллинг из PC Gamer выразил одобрение на счёт системы управления в игре. Не соглашаясь с Македонским, Шиллинг объяснил, что некоторые случайные элементы означают что «вы не можете просто изучать закономерности и полагаться исключительно на мышечную память». Крис Плант из Polygon прокомментировал, что в лучшем случае игра служит для обучения игрока стратегии путём проб и ошибок. Он наслаждался системой парирования больше, чем различными атаками доступными игроку, так как она оказалась «решающей» и «относительно прощающей» механикой игры. Колм Ахерн из VideoGamer.com написал в своём вердикте: «Cuphead одна из лучших игр по части звука и графики, и победить того босса, которого ты когда-то считал непобедимым, славно».

И наоборот, Македонски сказал, что «стрельба в восьми направлениях» была его наименее любимой системой в игре, назвав её «неуклюжей и неудобной». Несмотря на то, что Браун видел «страх перед неожиданностью» как часть того, что делает Cuphead захватывающей, он указал на то, что игра, по его мнению, не позволяет оценить прогресс и возможности игрока. Скребельс счёл, что «run and gun платформинг с бегом слева направо» лишён изобретательности и подверг критике систему «парирования» и схему управления. Плант жаловался, что последние боссы сделали самые большие возможности в Cuphead менее эффективными и упомянул, что сложность игры «в конечном счёте заходит слишком далеко». Ахерн согласился с упрёками Планта относительно последних боссов, заявив, что последние боссы были слишком трудными для него.

Cuphead получила премию BAFTA в области игр 2018 года в номинации «Music».

В 2018 году Cuphead заняла первое место в номинации «Платформер года 2017» по мнению сайта Игромания.ру, а также поделила первое место в номинации «Инди года 2017» с Hellblade: Senua’s Sacrifice. Также российское издание поместило игру на 2-е место в списке лучших платформеров десятилетия и включило её в список «18 самых влиятельных инди-игр десятилетия».

Примечания

Ссылки 

 

Компьютерные игры 2017 года
Инди-игры
Платформеры
Беги и стреляй
Игры на движке Unity
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox One
Игры для Nintendo Switch
Многопользовательские и однопользовательские игры
Компьютерные игры с режимом кооперативной игры
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Персонажи, заключившие сделку с дьяволом
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games
Лауреаты премии «Энни»